Pospelowo (russisch ) heißen folgende russische Orte:

in der Oblast Kaliningrad:
 Pospelowo (Kaliningrad, Gussew), untergegangener Ort im Rajon Gussew (bis 1946: Klein Mixeln, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Pospelowo (Kaliningrad, Prawdinsk), untergegangener Ort im Rajon Prawdinsk (bis 1946: Progen, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
in der Oblast Omsk:
 Pospelowo (Omsk), Dorf im Rajon Bolschije Uki
in der Republik Tatarstan:
 Pospelowo (Tatarstan), Dorf im Rajon Jelabuga